Ellingham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ellingham, Northumberland, ort, England, 
 Ellingham, Norfolk, ort, England, 
 Ellingham, Harbridge and Ibsley, civil parish i Hampshire, England, 
 Ellingham, Hampshire, ort i Ellingham, Harbridge and Ibsley, Hampshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar